Dannevirke ist 
 ein Ort in Neuseeland, siehe Dannevirke (Neuseeland)
 die dänische Bezeichnung für 
 das Danewerk in Schleswig-Holstein
 die Gemeinde Dannewerk im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein 
 eine nach dem Danewerk benannte ehemalige dänische Tageszeitung aus Hadersleben, siehe Dannevirke (Zeitung)